Punk steht für:
 Punk, eine Jugendkultur
 Punk (Musik), eine Musikrichtung
 Punk (Magazin), US-amerikanische Musikzeitschrift
 Punk!, US-amerikanische Filmstudie, 1998

Punk ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 CM Punk, Pseudonym Phillip Jack Brooks’, US-amerikanischer Wrestler
 Gemma Punk (* 1927), ungarische Zisterzienserin, Äbtissin von Regina Mundi